Ascidies, classe d'animaux marins du sous-embranchement des tuniciers (Tunicata ou Urochordata)
 Ascidie (piège), piège en urne de certaines plantes carnivores (notamment Sarracenia et Nepenthes)